Пластуни — козаки-розвідники Запорізького та Кубанського військ.
 пластун — член скаутської організації «Пласт».
 «Пластун» — урядовий пластовий журнал, виходив у 1923—1935 роках на Закарпатті.
 Пластун (РЕР) — сімейство українських комплексів радіолелектронної розвідки.

Персоналії 
 Пластун Ігор Володимирович (*1990) — український футболіст, захисник.
 Пластун Микола Васильович (1927—1999) — почесний громадянин Херсона.

Примітки

Джерела та література 
 Д. Я. Вортман. Пластуни //